Las letras RUF pueden referirse a:
las siglas en inglés del Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona.
la automovilística Ruf automobile alemana.